Duyungan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Duyungan, Sragen, by, 
 Duyungan, Bojonegoro, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar